Le tournoi de tennis de Guildford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute du 4 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart-Dalton.

En double mixte, la paire Judy Tegart-Dalton et Geoff Masters enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Guildford

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Guildford